Biografies:
 Carl Gustav Jacob Jacobi (Potsdam, Prússia, 1804 – Berlín, 1851), prolífic matemàtic alemany, principalment actiu en l'àrea de les funcions el·líptiques, l'àlgebra, la teoria de nombres i les equacions diferencials 
 Derek Jacobi (Leytonstone, Londres, 1938), actor i director de cinema anglès 
 Frederick Jacobi (San Francisco, 1891 – Nova York, 1952), compositor nord-americà 
 Friedrich Heinrich Jacobi (Düsseldorf, 1743 - Munic, 1819), filòsof alemany 
 Georges Jacobi (Berlín, 1840 – Londres, 1906), compositor alemany 
 Viktor Jacobi (Budapest, 1883 - Nova York, 1921), compositor d'operetes hongarès
 Miscel·lània:
 Constant o integral de Jacobi, usada en astrodinàmica 
 Coordenades de Jacobi, en teoria de sistemes de moltes partícules, s'utilitzen per simplificar la formulació matemàtica, comunament utilitzades en l'estudi de molècules poliatòmiques i reaccions químiques, i en mecànica celeste 
 Equació de Hamilton-Jacobi, equació diferencial en derivades parcials usada en mecànica clàssica i mecànica relativista 
 Forma de Jacobi, forma automorfica del grup de Jacobi
 Fórmula de Jacobi, en càlcul matricial, expressa la derivada del determinant d'una matriu (quadrada) A en funció de la seva matriu adjunta i de la seva derivada
 Funcions el·líptiques de Jacobi, conjunt de funcions el·líptiques i funcions theta, importants històricament, i tenen diverses aplicacions com en la resolució de l'equació del pèndol

 Identitat de Jacobi 
 Símbol de Jacobi, símbol usat en matemàtiques en l'àmbit de la teoria de nombres